

Patronymie 

 Alice Pascual, actrice québécoise de théâtre et de télévision
 Antoine Pascual, (1933-), footballeur français
 Antònia Adroher i Pascual (1913-2007), enseignante catalane et militante politique ayant œuvré au  (CENU)
 Beatriz Pascual (1982-), athlète espagnole
  (1934-), lanceur de baseball professionnel cubain
 Carolina Pascual (1976-), gymnaste rythmique espagnole
 Catalina Flaquer Pascual (1876-1936), femme politique républicaine espagnole fusillée par les franquistes
 Claudia Pascual (1972-), femme politique et anthropologue sociale chilienne
 Eusebio Pascual (1995-), coureur cycliste espagnol
 Francisca Pascual Doménech (1833-1903), religieuse espagnole, fondatrice, vénérable.
 Gema Pascual (1979-), coureuse cycliste espagnole
 Hector Pascual, peintre, scénographe et costumier de théâtre et d'opéra
 Mirella Pascual (-), actrice uruguayenne
 Ricardo Pascual Guasch, archéologue amphorologue catalan espagnol, inventeur de la typologie de la série des amphores « Pascual »
 Rafael Pascual (1970-), joueur de volley-ball espagnol
 Segundo Pascual (1917-1978), joueur et entraîneur de football franco-espagnol
 Virginia Ruano Pascual (1973-), joueuse de tennis espagnole
 Sauveur Pascual (1958-), artiste-peintre français

Prénoms 
Pascual est un prénom notamment porté par :
Pascual Jordan (1902-1980), physicien allemand
Pascual Madoz (1806-1870), homme politique et écrivain espagnol
Pascual Pérez (1957-2012), joueur de baseball dominicain
Pascual Orozco (1882-1915), révolutionnaire espagnol
Pascual Ortiz Rubio (1877-1963), homme politique mexicain
Pascual Somma (1896-1930), footballeur uruguayen

Pour les articles sur les porteurs de ce prénom, voir : .

Entreprise 
 Calidad Pascual, société laitière espagnole.